Landerl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christina Maria Landerl (* 1979), österreichische Schriftstellerin
 Rolf Martin Landerl (* 1975), österreichisch-finnischer Fußballspieler und -trainer